Terrisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Terrisaari (ö i Jämsä), Mellersta Finland, 
 Terrisaari (ö i Joutsa), Mellersta Finland, 
 Terrisaari (ö i Jyväskylä), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar